

Geografia

Austria 
 Glashütten – frazione di Alland, comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Glashütten bei Langeck – frazione di Lockenhaus, comune nel distretto di Oberpullendorf (Burgenland)
 Glashütten bei Schlaining – ex comune ora frazione di Unterkohlstätten, comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)

Germania 
 Glashütten – comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Glashütten – comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Glashütten – ex comune ora frazione di Hirzenhain, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Glashütten – frazione di Rickenbach, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Slovacchia 
 Glashütten – antico nome tedesco di Sklené Teplice, comune nel distretto di Žiar nad Hronom (Banská Bystrica)

Pagine correlate 
Glashütte – città tedesca nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)